Савітрі  :

 Савітрі — форма жін. роду, похідна від імені ведійського бога Савітара .
 Савітрі — річка в Індії, притока річки Крішна .
 Савітрі — священний вірш «Рігведи», звернений до сонця — Савітра. Більш відомий як Гаятрі-мантра.
 Савітрі — одне з імен Шатаруни, дочки і дружини Брахми, яку розглядають як уособлення вищезгаданого вірша.
 Савітрі — героїня «Махабхарати», дочка царя Ашвапаті і кохана Сатьяван.
 Савітрі — поетичний епос основоположника інтегральної йоги Шрі Ауробіндо.
 Савітрі Деві (1905—1982) — греко-французька письменниця, апологетка глибинної екології, прав тварин, націонал-соціалізму і гітлеризму.